Santino Pellegrino (né le ) est joueur de hockey-sur-glace devenu entraîneur. Il évolue en position de centre. .

Carrière de joueur 
Il joue de 1981 à 2005 : essentiellement au Canada (QMJHL, QSPHL, QSMHL, LNAH) mais aussi en Italie où il obtient la double nationalité italo-canadienne. Il a aussi disputé les Jeux olympiques d'hiver à Albertville de 1992 dans la sélection italienne.

Après sa carrière de joueur, Santino Pellegrino devient entraineur-joueur à Lucerne (LNB Suisse).

Lors de la saison 2009-2010, il fait un court passage comme entraineur au HYC (Hockey Yverdon Club) en Suisse.
Il est engagé aux Dauphins d'Épinal quelques semaines après dans la Ligue Magnus. Après avoir sauvé le maintien de l'équipe, il est aussi maintenu pour la saison 2010-2011.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1981-1982|| Bisons de Granby|| LHJMQ|| 57|| 20|| 24|| 44|| 29|| 14|| 7|| 2|| 9|| 2
|-
| 1982-1983|| Chevaliers de Longueuil || LHJMQ|| 69|| 42|| 52|| 94|| 26|| 15|| 14|| 12|| 26|| 18
|-
| 1983-1984|| Chevaliers de Longueuil || LHJMQ|| 70|| 52|| 72|| 124|| 60|| 17|| 11|| 16|| 27|| 18
|-
| 1983-1984|| Asiago|| Serie A|| 32|| 51|| 35|| 86|| 42|| || || || || 
|-
| 1986-1987 ||Asiago ||Serie A || 42|| 52|| 52|| 104|| 34|| || || || || 
|-
| 1987-1988|| Asiago|| Serie A|| 44|| 39|| 54|| 93|| 64|| || || || || 
|-
| 1988-1989|| Asiago|| Serie A|| 46|| 66|| 60|| 126|| 61|| || || || || 
|-
| 1989-1990|| Asiago|| Serie A|| 42|| 53|| 72|| 125|| 20|| || || || || 
|-
| 1990-1991|| HC Milano|| Serie A|| 35|| 30|| 44|| 74|| 25||10 ||5 ||15 ||20 ||0 
|-
| 1991-1992|| HC Milano|| Serie A|| 18|| 20|| 20|| 40|| 16||12 ||6 ||10 ||16 ||8 
|-
| 1992-1993|| HC Milano || Serie A|| 15|| 8|| 14|| 22|| 4||11 ||6 ||4 ||10 ||4 
|-
| 1994-1995|| HC Milano || Serie A|| 6|| 4|| 3|| 7|| 0||1 ||1 ||0 ||1 ||0 
|-
| 1995-1996|| HC Milano|| Serie A|| 29|| 13|| 15|| 28|| 16||13 ||6 ||6 ||12 ||8 
|-
| 1996-1997|| HC Milano|| Serie A|| 10|| 10|| 12|| 22|| 6||6 ||2 ||3 ||5 ||8 
|-
|1997-1998 || SC Lucerne ||LNB || 40|| 29|| 39|| 68|| 86|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| colspan="3"|
| colspan="5"|
| colspan="5"|
|- 
|2000-2001 || Chiefs de Laval ||LHSPQ || 11|| 4|| 13|| 17|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2000-2001||Rapides de LaSalle ||LHSPQ || 28|| 13|| 30|| 43|| 28|| 6|| 3|| 6|| 9|| 2
|-
|2001-2002 || Rapides de Lasalle ||LHSPQ || 44|| 13|| 52|| 65|| 20|| 4|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
|2002-2003 || Prédateurs de Granby ||LHSPQ || 48|| 24|| 30|| 54|| 16|| 3|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
|2003-2004 || Prédateurs de Granby ||LHSMQ || 50|| 17|| 30|| 47|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2004-2005 ||Fjord du Saguenay || LNAH || 2|| 1|| 1|| 2|| 0||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2004-2005||Dragons de Verdun ||LNAH || 2|| 1|| 2|| 3|| 0||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2004-2005||Cousin de Saint-Hyacinthe ||  LNAH|| || 18|| 2|| 4|| 6|| 10||||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en février 1965
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur international italien de hockey sur glace
Joueur du Fjord du Saguenay
Joueur des Dragons de Verdun
Joueur du Cousin de Saint-Hyacinthe
Joueur des Chiefs de Laval
Joueur du HC Lucerne
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Entraîneur québécois de hockey sur glace
Joueur de l'AS Asiago
Attaquant de hockey sur glace
Entraîneur de l'Épinal Hockey Club
Naissance à Montréal